Kangaarsuk bezeichnet:
 Kangaarsuk (Nuuk), Ort im Distrikt Nuuk, Grönland
 Kangaarsuk (Paamiut), Ort im Distrikt Paamiut, Grönland
 Kangaarsuk (Berg), Berg im Distrikt Ilulissat, Grönland
 Kangaarsuk (Insel, Paamiut), Insel im Distrikt Paamiut, Grönland
 Kangaarsuk (Insel, Sisimiut) (auch Qipingasoq), Insel im Distrikt Sisimiut, Grönland
 Kangaarsuk (Insel, Upernavik), Insel im Distrikt Upernavik, Grönland